Mužská čtyřhra Tennis Napoli Cupu 2022 probíhala ve druhé polovině října 2022. Do deblové soutěže neapolského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl jamajsko-italský pár Dustin Brown a Andrea Vavassori, jehož členové nestartovali společně. Brown se ročníku nezúčastnil. Spoluhráčem Vavassoriho se stal krajan Lorenzo Sonego, s nímž v semifinále nestačil na Dodiga s Krajickem.

Turnaj byl dříve hrán jako challenger. Povýšení do kategorie ATP 250 okruhu ATP Tour souviselo se zrušením podzimních turnajů v Číně kvůli proticovidovým omezením. Stal se tak jednou ze šesti událostí, které obdržely jednoletou licenci.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, chorvatsko-americký pár Ivan Dodig a Austin Krajicek, který ve finále zdolal australské turnajové trojky Matthewa Ebdena a Johna Peerse. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 1–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8], v němž vítězové získali poslední čtyři výměny. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a navázali na týden starou finálovou účast z UniCredit Firenze Open. Jako pár získali druhou společnou trofej po triumfu na Lyon Open 2022. Dodig na okruhu ATP Tour vybojoval osmnáctý deblový titul a pro Krajicka to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tennis Napoli Cup
ATP Tour 2022